Duque Alejandro Federico Constantino de Oldenburgo (; ; San Petersburgo, -Biarritz, 6 de septiembre de 1932) fue el segundo hijo del duque Pedro Georgievich de Oldemburgo y su mujer la princesa Teresa de Nassau-Weilburg. Aunque tenía un título y ascendencia alemanes, Alejandro y sus hermanos nacieron y se criaron en San Petersburgo como nietos de la Gran Duquesa Catalina Pávlovna de Rusia.

Alejandro se desempeñó como general adjunto de Alejandro III de Rusia y también como comandante general de la Guardia Imperial. Alejandro fue el candidato ruso presentado para suceder a Alejandro I de Bulgaria, aunque esta nominación no logró obtener el apoyo de las otras grandes potencias europeas. Al estallar la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II de Rusia nombró al duque Alejandro (médico de profesión) jefe supremo del servicio médico de las fuerzas militares y navales.

Alejandro y su esposa, la princesa Eugenia Maximilianovna de Leuchtenberg, se destacaron por su filantropía, estableciendo escuelas, hospitales, orfanatos y otras organizaciones caritativas en Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial, el duque invitó a los soldados británicos y franceses heridos a quedarse gratis en un sanatorio que fundó en Crimea. Cuando estalló la revolución rusa, se informó que Alejandro había sido uno de los miembros de la familia imperial asesinados por el gobierno bolchevique recién surgido, aunque esto resultó ser solo un rumor, ya que el duque pudo escapar y esconderse en Finlandia y finalmente para llegar a Francia, donde murió en Biarritz el 6 de septiembre de 1932.

Primeros años 

El abuelo de Alejandro se había casado con la Gran Duquesa Catalina Pávlovna, hija de Pablo I de Rusia, y sus descendientes se habían criado en Rusia desde entonces y se habían "rusizado" por completo. Aun así, a pesar de su título alemán, el duque Alejandro, al igual que su padre antes que él, había crecido completamente en Rusia, sirviendo su servicio militar para los zares. Siempre fue considerado parte de la familia imperial rusa.

El 19 de enero de 1868 en el Palacio de Invierno, Alejandro se casó con la princesa Eugenia Maximilianovna de Leuchtenberg, hija de Maximiliano de Beauharnais, tercer duque de Leuchtenberg y tercer príncipe de Venecia. Al igual que su propia familia, Eugenia también era una rama de la familia imperial, ya que su madre era la gran duquesa María Nikolaevna, la hija mayor de Nicolás I de Rusia.

La pareja tuvo un hijo, Pedro Alexándrovich de Oldemburgo (21 de noviembre de 1868 - 11 de marzo de 1924), primer marido de la hermana más joven del zar Nicolás II, la gran duquesa Olga Alexándrovna Románova. Eugenia tuvo una larga amistad con la emperatriz María Fíodorovna, y los dos ayudaron a arreglar el matrimonio del hijo de Eugenia con la hija de María, la gran duquesa Olga Alexandrovna.

Carrera militar y profesional 

Al igual que sus dos hermanos, Alejandro sirvió en el ejército ruso. Ocupó el cargo de general ayudante del emperador Alejandro III. También fue el comandante general de la Guardia Imperial y también sirvió en el Consejo de Estado.

En 1889, Alejandro renunció al cargo de comandante general de la Guardia Imperial, debido al tono cada vez más anti-alemán que impregnaba la política rusa, y también porque quería eliminar las barreras que impedirían su sucesión al Gran Ducado de Oldenburgo. El zar Alejandro rechazó su renuncia, pero le dio al duque un permiso de ausencia de once meses.

Alejandro fue uno de los príncipes más ricos de Rusia tanto en propiedad territorial como monetaria; esto también se debió en parte a la riqueza de su esposa, cuya riqueza heredada, como nieta de Nicolás I de Rusia, se decía que era enorme. Alejandro también fue el segundo en la línea de sucesión al trono de Oldenburgo, ya que el gran duque Federico Augusto II solo tenía un hijo pequeño, el Gran Duque hereditario Nicolás; si hubiera muerto antes que su padre, Alejandro se habría convertido en su presunto heredero. Debido a esta riqueza, se esperaba que Alejandro y su familia permanecieran en Rusia y renunciaran a su derecho al Gran Ducado de Oldenburgo, en caso de que tuvieran éxito en ese territorio en particular.

Alexander era doctor en medicina y se encargó de la gestión activa de los hospitales que ayudó a fundar. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el emperador Nicolás II nombró a Alejandro para el puesto de jefe supremo del servicio médico de las fuerzas militares y navales. Aunque su selección como duque real era inusual para ocupar un puesto tan alto relacionado con la medicina, había otro precedente en otra casa real, el príncipe Luis Fernando de Baviera, quien en ese momento se desempeñaba como cirujano general del ejército alemán.

Candidatura al trono de Bulgaria 
Tras la abdicación de Alejandro I de Bulgaria el 7 de septiembre de 1886, las grandes potencias europeas, en particular los gobiernos de Rusia y Alemania, propusieron varios candidatos para su sustitución. Debido a su origen ruso, Alejandro fue recomendado por sugerencia de su gobierno para la corona búlgara. No solo estaba casado con una princesa rusa y era nieto de una gran duquesa rusa, sino que también ocupó los cargos de ayudante general del emperador Alejandro y fue comandante general de la Guardia Imperial. También se asumió que, aunque perdería gran parte de sus propiedades como duque de Oldemburgo si sucedía, podría conservar su riqueza si se convertía en soberano de Bulgaria gracias al apoyo del emperador Alejandro.

Sin embargo, en varios intentos desesperados por evitar que Rusia obtuviera el control de Bulgaria, se ofreció el trono a candidatos que carecían de vínculos con Rusia, como un príncipe de Dinamarca o incluso el rey de Rumania. Al final, se eligió al príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, convirtiéndose en Fernando I de Bulgaria.

Filantropía 

Al igual que su padre antes que él, Alejandro tenía una buena educación y era inteligente, y concentró gran parte de su tiempo y energía en obras filantrópicas en toda Rusia. Fue presidente de varias escuelas, así como del Instituto de Medicina Experimental con sede en San Petersburgo. Alejandro y Eugenia fundaron el Instituto Oldenburg en la misma ciudad, donde más de dos mil niñas y niños recibieron educación técnica mientras se les enseñaba oficios y se les daba alojamiento y comida gratis, todo a expensas del duque y la duquesa. Sus amplias donaciones ayudaron a financiar y fundar escuelas técnicas, hospitales, orfanatos y otras instituciones filantrópicas en toda Rusia. Como Alexander era médico, estaba profundamente involucrado en la gestión de estos hospitales, haciéndose cargo de los enfermos y heridos a su salida de los hospitales de campaña. IEn su puesto como jefe de los servicios médicos del ejército y la marina rusos, Alexander invitó a cientos de oficiales franceses y británicos heridos a permanecer de forma gratuita en un sanatorio que fundó en Crimea. También mejoró mucho la organización del tratamiento de los soldados heridos en el frente.

Mientras asistía a la inauguración del Instituto de Medicina Experimental como su principal benefactor en enero de 1907, un destacado funcionario del gobierno, el general von Launitz, fue asesinado ante los ojos del duque Alejandro y Eugenia. El general estaba de pie a unos pasos de su marido, por lo que Eugenia, creyendo al principio que Alejandro había sido el asesinado, se desmayó.

Las hazañas caritativas de él y su esposa se hicieron tan conocidas que un periódico declaró en 1914 que debido a que dedicaron sus vidas y la mayor parte de su riqueza a la filantropía, "probablemente no hay dos personas que sean tan amados universalmente como el duque Alejandro y la duquesa de Oldemburgo".

Últimos años 

A partir de 1901, el duque Alejandro comenzó a construir un balneario de lujo en Gagra, Abjasia. Se cree que un cambio de límites en 1904 que llevó a Gagra a ser parte de Rusia se debió al complejo. La frontera se cambió en 1917 a las anteriores.

En 1902, una turba de campesinos quemó la finca de Alejandro en el sur de Rusia, el Palacio de Ramón, que había sido un regalo del tío de Eugenia, el zar Alejandro II, tras el matrimonio de la pareja. Actuando a partir de los disturbios laborales y lo que se percibió incorrectamente como un falso pronunciamiento de que el zar recuperaría las tierras dadas a los campesinos, una multitud de personas enojadas viajó por todo el sur de Rusia y causó grandes daños. La finca sobrevivió, pero quince años después sería confiscada por el nuevo régimen bolchevique y convertida en cuartel, escuela, hospital y vivienda para una fábrica cercana.

Para el año 1914, el duque Alejandro era casi un "inválido" y viajaba con la ayuda de una enfermera para su cuidado. Más tarde ese año, mientras conducía a las afueras de Wiesenthal en Baden con su ayuda de cámara y su enfermera, Alejandro sufrió un accidente automovilístico y sufrió heridas muy graves. Su caballero de compañía y otras personas que viajaban con el duque, ya sea en su automóvil u otro que conducía detrás de ellos, también resultaron heridos en el accidente, ya que involucraron a ambos vehículos. Alejandro sobrevivió al accidente.

Revolución rusa 
A pesar de sus conocidas actividades caritativas, el régimen bolchevique recién surgido puso precio a su cabeza, y también destruyó las instituciones que fundó. Durante la revolución rusa de 1917, se informó que Alejandro fue uno de los miembros de la familia imperial asesinados por el gobierno. Sin embargo, otros informes revelaron que el duque Alejandro había estado escondido en Finlandia desde que estalló la revolución, y finalmente apareció en París. Como dejó sus propiedades (y así la principal fuente de su riqueza) en Rusia, Alejandro se encontró relativamente sin un centavo en Francia. Murió en el exilio en Biarritz el 6 de septiembre de 1932, y se le enterró en el Cimetière du Sabaou en esa localidad.

Títulos, honores y nombramientos

Condecoraciones rusas

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Notas

Referencias 

Grandes maestres de la Orden de San Andrés
Grandes maestres de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Rusos de la Primera Guerra Mundial
Personas de San Petersburgo
Rusos del siglo XIX
Rusos del siglo XX
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de Luis
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Mártires ortodoxos